Sion nebo sión může být:

Původní význam 
 Sijón – návrší v Jeruzalémě

Vedlejší významy 

Pro svůj veliký náboženský význam se po něm pojmenovávají další věci:

V geografii značí:
 Sion (Švýcarsko) – hlavní město švýcarského kantonu Valais
 Sion (hrad) – zřícenina hradu u Kutné Hory

V náboženství značí:
 Rastafariánská svatá říše (tj. Afrika – hlavně okolí Etiopie, případně se do ní zahrnuje i Jamajka)
 diecéze sionská ve Švýcarsku
 Sionské opatství v Middlesexu, Anglii
 Převorství sionské
 Mons Sion, starý název Strahovského kláštera

Další významy:
 Darth Sion – postava ze hry Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords
 Sion Kölsch – pivo
 Matrix – Sion je v tomto filmu jménem města, ve kterém se ukrývají poslední zbytky kdysi většinou svobodného lidstva. Je vykutáno několik desítek kilometrů pod zemí a tak se zde stále drží teplo od zemského jádra.
 Sion (League of Legends) – postava ze hry League of Legends

Související články 
 Sionismus

Externí odkazy